Julomorpha är ett släkte av mångfotingar. Julomorpha ingår i familjen Iulomorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Julomorpha